Čanjevo (Novi Marof)
Čanjevo (Visoko), Varaždinska županija
Čanjevo (utvrda)